

Лади — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Лади — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства